Лидия из Фиатир — женщина-христианка, проживавшая в городе Филиппы и обращённая апостолом Павлом в ходе его миссионерского путешествия в 51—52 году.

Деяния апостолов 
Упоминается в 16 главе книги Деяний апостолов. В ходе своего второго миссионерского путешествия апостол Павел отплыл из Троады на корабле и прибыл в Македонию, впервые вступив на землю Европы. Город Филиппы стал, таким образом, первым европейским городом, где было проповедано христианство, а Лидия — первым обратившимся в христианство европейцем.

Предания 
Согласно преданию, Лидия стала христианской диакониссой в Филиппах.

Исследования 
Имя Лидия означает «лидийка», то есть происходящая из исторической области Лидия в Малой Азии. Город Фиатира (Фиатиры, совр. турецкий Акхисар), бывший её родным городом, находился в Лидии неподалёку от границы с Мисией и с древних времён был одним из важных центров производства шерсти, тканей и пурпура (в Синодальном переводе — «багряница»). То, что в Фиатире производили пурпур, засвидетельствовано эпиграфически. Ткани пурпурного цвета окрашивали в Фиатире не с помощью пурпурных моллюсков, как в Тире, а с помощью корня марены красильной. Данное производство существовало в этом регионе до XIX века, когда было вытеснено анилиновыми красителями.

Неудивительно, что и переехав из Фиатиры в Филиппы, Лидия продолжала заниматься обычным для её родных мест делом — торговлей пурпуром. Торговля пурпурными тканями была выгодным делом, вероятно, Лидия была состоятельнее других уверовавших в ходе проповеди Павла и ей было легче дать у себя приют апостолам.

Река рядом с Филиппами (древние Криниды, лат. Волосы), в которой были крещены Лидия и домашние её, — Зигактис (греч. Весы), опознаваемая ныне как Ангитис, приток Стримона. В настоящее время на предполагаемом месте крещения Лидии построена часовня и устроен баптистерий.

Термин «чтущая Бога» имеет особое значение в Деяниях — Лука называет так «квази-прозелитов», то есть язычников, которые почитали Бога Израилева, принимали монотеизм, однако не становились прозелитами и не входили в иудейскую общину.

Почитание 
Лидия почитается в православии и католичестве святой. В Католической церкви память Лидии совершается 3 августа, в то время как в различных православных церквях её память совершается в разные дни — 27 марта, 25 июня и 20 мая.

Примечания

Литература 
 «Lydia» //Easton’s Bible Dictionary (1897)
 .
 Hahn, Scott (2002). The Acts of the Apostles Revised Standard Version. San Francisco, CA: Ignatius Press. p. 45.

Персоналии по алфавиту
Святые Единой Церкви
Деяния святых апостолов
Женщины Нового Завета
Диаконисы